Однодворческие крестьяне — крестьяне Российской империи, принадлежащие однодворцам. Однодворцы могли владеть землёй (крестьянам, за исключением отдельных северорусских местностей и Смоленска, это не разрешалось). Это право однодворцам давало их происхождение от служилых людей.

Положение однодворческих крестьян 
Фактически, однодворческие крестьяне являлись особой категорией крепостного крестьянства Российской империи.

Положение однодворческих крестьян во многом отличалось от положения помещичьих крестьян — крепостных крестьян, принадлежащих на правах собственности дворянам-помещикам.

Со своими крестьянами однодворцы, как правило, жили одним двором. «Жили мы со своими крестьянами в одной избе… Барин спал на лавке, а мужик под лавкой… Ели из одной миски, работали вместе, вместе лапти ковыряли, а всё-таки барами нас величали», — так утверждает один из однодворцев того времени.

В то же время, Николай Алексеевич Тучков (больше известный как Тучков 1-й) в «Вестнике Европы» писал следующее об одоевских однодворцах: «…Однодворцы живут несравненно чище, богаче — они имеют своих крестьян и поступают с ними варварски. Правда они не бьют их, но заставляют работать очень много, что хуже всего, делят их бесчеловечно — одному достаётся дед, другому сын, третьему внук. Продают и покупают их поодиночке… но господские крестьяне думают, что служить однодворцу лучше, ибо видят, что однодворец вместе с ними обедает и совершенно им равен…». Далее Тучков приводит слова однодворческого крестьянина: «…вот барин — говорил мне один крестьянин — отец мой всю свою жизнь работал однодворцу — пока сил были его кормили, состарился согнали, двух братьев моих продали, а имение наше всё забрали…».

История 
Первоначально крепостные крестьяне появились в однодворческой среде, главным образом, путём пожалования низшим служилым людям населённых имений. По данным И. Миклашевского, поместья разных разрядов низших служилых людей в южных городах вскоре по их основании, в начале XVII века, колебались от 10—20 до 70—100 десятин; поместья детей боярских — от 20 до 760 десятин. На более значительные из этих поместий можно было посадить крестьян; в Белгородском уезде в описываемое время на одного помещика из детей боярских приходилось, в среднем, около 2 крестьянских и бобыльских дворов, в Воронежском уезде — 3 двора, в Путивльском уезде — 1 ; двора, в то же время, например, в Оскольском уезде почти вовсе не было крестьян, а в трёх вышеназванных уездах к концу XVII века число крестьян уменьшилось в два раза и более.

Впоследствии численность однодворческих крестьян увеличивалась припиской к однодворцам дворян, покупкой крестьян у дворян, получением их по наследству и т. д.

Число однодворческих крестьян было, впрочем, очень ограничено:
 по 3-й ревизии в 1762 г. — 17675 душ,
 по 4-й в 1782 г. — 21531 душа,
 по 8-й в 1834 г. — лишь около 11000 душ, то есть в среднем по 1 крестьянину на 112 однодворцев.

Первоначально однодворческие крестьяне, как и помещичьи, платили в казну лишь подушную подать. Межевыми инструкциями предполагалось взимать с них, как и с их владельцев, налог на содержание ландмилиции, осуществлено это было в 1786 году, а в 1787 году постановлено не освобождать их от оброка и в том случае, если они перейдут по наследству к однодворцам, дослужившимся до офицерских чинов и зачислившимся в дворянское сословие. В 1827 году однодворческие крестьяне освобождены от оброка по тому соображению, что они несут повинность, аналогичную своим владельцам.

Однодворцы могли продавать крестьян только лицам своего звания, покупать — также лишь у них. Сенатским указом 1794 г. им было запрещено отпускать крестьян на волю, на том основании, что они состоят с ними в одинаковом подушном окладе, а право освобождать крестьян составляет привилегию дворянства; в 1809 г. запрещение это отменено, как «не заключающее достаточных причин».

В 1842 году однодворцам разрешено ходатайствовать о ссылке крестьян за дурное поведение и дерзкие поступки в Сибирь на поселение.

В 1820-30 годах, однодворцы, переселявшиеся в Сибирь и на Кавказ, брали с собой и своих крестьян, которые, впоследствии были зачислены в линейные казаки (см. Кавказское линейное казачье войско и Сибирское линейное войско).

Ещё императрица Екатерина II делала попытку выкупать однодворческих крестьян.

В 1841 году, по случаю просьб некоторых однодворцев о принятии их в казну, начался постепенный их выкуп (не более 1/10 части или 1000 душ в год), с уплатой по 100 рублей за душу. У однодворцев, несостоятельных к платежу недоимки, выкуп производился, невзирая на их несогласие. До 1858 года казной было приобретено 7886 душ, а в этом году Высочайше было повелено выкупить всех остальных.

См. также 
 Сельское хозяйство Русского царства

Крестьянство Российской империи
Крепостное право в России